Абу Умар Ахмад ибн Мухаммад ибн Абд Раббих (; ,  — ) — арабский поэт, филолог, историк.

Родился в 860 году в Кордове.

Автор большой антологии художественной литературы «аль-Икд аль-фарид» («Редкостное ожерелье»), в которой содержатся ценные сведения по истории и литературе Арабского халифата в VII—VIII веках. В книге в значительной мере использован труд багдадского филолога Ибн Кутейбы.

Отрывки «Ожерелья» переведены на русский язык в труде Н. А. Медникова «Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов».

Публикация 
 Аль-Икд аль-фарид. — Булак, 1293 г. х. (1876); Каир, 1953.

Примечания

Литература 
 
 L. Alvarez. (1998). Ibn `Abd Rabbih. In Encyclopedia of Arabic Literature (Vol. 1, pp. 302—303). Taylor & Francis.
 William Montgomery Watt, Pierre Cachia. (1996)A History of Islamic Spain. p. 73. Edinburgh University Press.
 Arabic Andalusian Casidas translated by Joan Penelope Cope, Peter Russell The Pound Press 1953

Учёные Средневековья
Арабские историки
Историки X века
Аль-Андалус
Панегиристы